Джордж Янг:
 Янг, Джордж (1885—1952) — британский легкоатлет.
  (род. 1937) — американский легкоатлет.
 Янг, Джордж (1946—2017) — шотландский рок-музыкант и продюсер звукозаписи.
 Янг, Джордж Джейкоб (1942—2021) — одна из основных фигур в торговле кокаином в США в 1970-х — начале 1980-х годов.